San Pankracio ima više značenja:
 San Pankracio (Areco)
 San Pankracio (Asti)
 San Pankracio (Bolonja)
 San Pankracio
 San Pankracio (Kjeti)
 San Pankracio (Firenca)
 San Pankracio (Mesina)
 San Pankracio (Ravena)
 San Pankracio (Vareze)
 San Pankracio (Verona)